Oudalan peut désigner :
le royaume touareg de l'Oudalan
l'actuelle province de l'Oudalan, au Burkina Faso